Махо́ун () — английская фамилия. Известные носители:

 Махоун, Остин (род. 1996) — американский певец.
 Махоун, Уильям (1826—1895) — американский инженер, учитель, начальник железной дороги и член Генеральной ассамблеи Виргинии и Конгресса США.
 Махоун, Эд (род. 1972) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории.

См. также 
 Махони
 Махонинг (значения)
 Махоуни